Bénévent ist der Name zweier Orte in Frankreich:

Bénévent-et-Charbillac, Ortsteil von Saint-Bonnet-en-Champsaur im Département Hautes-Alpes
Bénévent-l’Abbaye, Gemeinde im Département Creuse

Bénévent ist der französische Name der italienischen Stadt Benevento.